Aranzazu (Colombia)
Aránzazu of Arantzazu (Spanje)